149728 Klostermann – asteroide della fascia principale
 Karel Klostermann – scrittore boemo
 Lisa Klostermann – calciatrice tedesca
 Lukas Klostermann – calciatore tedesco